Il toponinmo Petrovo può riferirsi a diverse località:

Petrovo, comune della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
Petrovo, comune della Bulgaria nel distretto di Blagoevgrad
Petrovo, comune della Slovacchia nel distretto di Rožňava